Fat Man  steht für
Fat Man, US-Kernwaffenprojekt
 Fat Man and Little Boy, US-Film (OT)
 Fat Man Williams (1920–1982), US-Rhythm & Blues- und Jazzmusiker 
Siehe auch:
Fatman Scoop 
Fettman 
Fettmännchen